Cette page liste les noms vernaculaires de cyprès.

 Cyprès d'Alaska (Xanthocyparis nootkatensis (D. Don) Farjon & D. K. Harder)
 Cyprès de l'Arizona (Cupressus arizonica Greene) 
 Cyprès de l'Atlas : 
 1. synonyme de cyprès du Maroc (Cupressus atlantica Gaussen)
 2. Thuya de Barbarie (Tetraclinis articulata)
 Cyprès de Baker (Cupressus bakeri Jeps.) 
 Cyprès du Bhoutan (Cupressus torulosa D. Don) 
 Cyprès du Cachemire (Cupressus cashmeriana) 
 Cyprès de Californie (Cupressus goveniana Gordon)
 Cyprès chauve (Taxodium distichum (L.) Rich.)
 Cyprès de Chine (Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco)
 Cyprès commun (Cupressus sempervirens L.) 
 Cyprès de la Cordillère (Austrocedrus chilensis)
 Cyprès de Duprez (Cupressus dupreziana A. Camus)
 Cyprès de Fujian (Fokienia hodginsii)
 Cyprès doré vietnamien (Xanthocyparis vietnamensis (Farjon & Hiep) D. P. Little)
 Cyprès funèbre (Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco)
 Cyprès glabre (Cupressus arizonica var. glabra (Sudworth) Little) 
 Cyprès de Goa (Cupressus lusitanica Mill.) 
 Cyprès de Gowen (Cupressus goveniana Gordon)
 Cyprès à gros fruits (Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon) 
 Cyprès de Guadalupe (Cupressus guadalupensis S. Watson)
 Cyprès d'Italie (Cupressus sempervirens L.) 
 Cyprès du Japon (Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl.)
 Cyprès jaune (Xanthocyparis nootkatensis (D. Don) Farjon & D. K. Harder)
 Cyprès de Lambert (Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon) 
 Cyprès de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.)
 Cyprès de Leyland (×Cupressocyparis leylandii (A. B. Jacks. & Dallim.) Dallim.)
 Cyprès de Louisiane (Taxodium distichum (L.) Rich.)
 Cyprès des marais (Taxodium distichum (L.) Rich.)
 Cyprès de marais mexicain (Taxodium mucronatum Ten.)
 Cyprès du Maroc (Cupressus atlantica Gaussen) 
 Cyprès de Modoc (Cupressus bakeri Jeps.) 
 Cyprès de Montézuma (Taxodium mucronatum Ten.)
 Cyprès de Montpellier (Cupressus sempervirens L.) 
 Cyprès de Nootka (Xanthocyparis nootkatensis (D. Don) Farjon & D. K. Harder)
 Cyprès du Mexique (Cupressus lusitanica Mill.) 
 Cyprès de Monterey (Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon) 
 Cyprès de Patagonie (Fitzroya cupressoides)
 Cyprès du Portugal (Cupressus lusitanica Mill.) 
 Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens L.) 
 Cyprès pyramidal (Cupressus sempervirens L.) 
 Cyprès du Sahara (Cupressus dupreziana A. Camus)
 Cyprès sempervirent (Cupressus sempervirens L.) 
 Cyprès de Sibérie (Microbiota decussata)
 Cyprès du Tassili (Cupressus dupreziana A. Camus)
 Cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens L.)
 Cyprès du Viet-Nam (Xanthocyparis vietnamensis (Farjon & Hiep) D. P. Little)

Toponyme 
 Île des Cyprès
 

Cupressaceae